Marienborg kan henvise til flere steder:

 Marienborg – bygning nord for København der siden 1962 har været embedsbolig for den danske statsminister
 Marienborg (Møn) – herregård på Møn
 Marienborg, Norge – område i Trondheim i Norge
 Marienborg Station - jernbanestation på Dovrebanen, i Trondheim i Norge
 Alūksne – by og slot (i Letland, tidligere Svensk Livland) der på svensk hedder Marienborg

Se også
 Marienburg